Ordinador portàtil d'escriptori (del seu nom en anglès DeskTop Replacement), ordinador portàtil pensat per a sobretaula
 Data Terminal Ready, senyal de control utilitzat a les interfícies RS-232
 Dtr també és l'abreviatura de la dietrichita, mineral de la classe dels sulfats